Astiosoma är ett släkte av tvåvingar. Astiosoma ingår i familjen smalvingeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Smalvingeflugor
Astiosoma